Квинкций Цинцинат‎ (Quinctius Cincinnatus) или Квинкции Цинцинати (Quinctii Cincinnati) са патрицииски клон на gens Квинкции. Те се проявяват през 5 и 4 век пр.н.е.

Познати с това име:

 Луций Квинкций Цинцинат, консул суфект 460 пр.н.е. и диктатор 458 и 439 пр.н.е.
 Кезо Квинкций, син на горния, избягал 461 пр.н.е.
 Луций Квинкций Цинцинат, военен трибун 438, 425 и 420 пр.н.е. и конник 437 пр.н.е.
 Тит Квинкций Пен Цинцинат, консул 431 и 428 пр.н.е. и военен трибун 426 пр.н.е.
 Луций Квинкций Цинцинат (консул 428 пр.н.е.), вероятно
 Квинт Квинкций Цинцинат, военен трибун 415 и 405 пр.н.е.
 Тит Квинкций Цинцинат Капитолин, военен трибун 388, 385 и 384 пр.н.е., началник на конница 385 пр.н.е. и диктатор 380 пр.н.е.
 Луций Квинкций Цинцинат Капитолин, военен трибун 386, 385 и 377 пр.н.е.
 Гай Квинкций Цинцинат, военен трибун 377 пр.н.е.
 Тит Квинкций Цинцинат Капитолин, военен трибун 368 пр.н.е.
 Квинт Квинкций Цинцинат, военен трибун 369 пр.н.е.

Вижте също 
 Квинкции

Квинкции